Klam, též klamání, značí jev či soustavu výroků mající za následek uvedení v omyl. Úmyslné klamání (úmyslný klam) za účelem uvedení v omyl je mystifikace. Nesprávné nebo matoucí vnímání reality je optický klam.

Související články 
 Optický klam
 Iluze
 Klam rozbitého okna

Externí odkazy